Инмакулада Консепсьон («Кончи́та») Марти́нес-Бернат (; род.  в Монсоне, Уэска) — испанская профессиональная теннисистка и теннисный тренер, бывшая вторая ракетка мира в одиночном и седьмая в парном разряде. Трёхкратный призёр Олимпийских игр в женском парном разряде (1992, 2004 — серебро, 1996 — бронза); победительница одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдонский турнир-1994); финалистка двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-1998, Открытый чемпионат Франции-2000); победительница 46 турниров WTA (из них 33 в одиночном разряде); пятикратная обладательница и пятикратная финалистка Кубка Федерации в составе сборной Испании. Член Международного зала теннисной славы (2020)

Спортивная карьера 
В 16 лет Кончита Мартинес выиграла три из своих первых четырёх турниров под эгидой Международной федерации тенниса (ITF), прошла квалификационный отбор на Открытый чемпионат Франции и дошла там до 1/8 финала. В том же году в Софии она выиграла свой первый турнир WTA, сразу в одиночном и парном разрядах.

В 1989 году Мартинес врывается в мировую теннисную элиту: в середине июня она уже входит в первую десятку рейтинга WTA, выигрывает за этот год три турнира, доходит со сборной Испании до финала Кубка Федерации и получает награду WTA «Лучшему новичку года». В следующие два года она также выигрывает по три турнира в одиночном разряде, а в 1991 году добавляет к своим трофеям и свой первый Кубок Федерации (ставший первым также для сборной Испании). В финале главного командного турнира года со сборной США Мартинес проиграла Дженнифер Каприати личную встречу, но выиграла с Аранчей Санчес парную игру, и испанки победили 2-1.

В 1992 году двадцатилетняя Мартинес участвует в своих первых Олимпийских играх, которые проходят в Барселоне. В одиночном разряде она уступает в четвертьфинале Аранче Санчес, зато в парном вместе с Санчес выходит в финал, где их побеждает американская пара Джиджи и Мэри-Джо Фернандес со счётом 7-5, 2-6, 6-2. Ещё до Олимпиады Мартинес вышла в свой первый финал турнира Большого Шлема: в паре с Санчес она проиграла в финале Открытого чемпионата Франции Наталье Зверевой и Джиджи Фернандес.

В следующие три года Мартинес побеждает в 15 турнирах в одиночном разряде (в том числе на Уимблдонском турнире 1994 года — это единственный, который она выиграла «на траве») и в двух — в парах, трижды подряд выигрывает со сборной Кубок Федерации, одержав в шести финальных встречах шесть побед, и достигает наивысших для себя мест в рейтинге и в одиночном, и в парном разряде.

В 1996 году она становится первой теннисисткой, четырежды подряд выигравшей Открытый чемпионат Италии. Она посеяна под вторым номером в одиночном разряде на олимпийском турнире в Атланте, но в четвертьфинале уступает Мэри-Джо Фернандес. В парах Мартинес и Санчес Викарио второй раз подряд завоёвывают медали, теперь бронзовые: в матче за третье место испанская пара убедительно побеждает голландок Боллеграф и Шульц-Маккарти 6-1, 6-3.

1997 год становится первым годом без единого титула за время выступлений Мартинес. Она в пятый раз подряд выходит в финал Открытого чемпионата Италии, но проигрывает Мари Пьерс; на турнире в Станфорде она доходит до финала, обыграв посеянных второй и третьей Монику Селеш и Аманду Кётцер, но в финале проигрывает первой ракетке мира Мартине Хингис. Однако уже в следующем году она выигрывает два турнира в одиночном разряде, один в парах и в пятый раз завоёвывает со сборной Кубок Федерации. Она также второй раз за карьеру выходит в финал турнира Большого шлема в одиночном разряде, но проигрывает Хингис в финале Открытого чемпионата Австралии.

В 2000 году Мартинес выигрывает свой предпоследний титул в одиночном разряде (последний она завоюет только через пять лет, в самом конце карьеры). В этом году она также в третий и последний раз попадает в финал турнира Большого шлема (Открытого чемпионата Франции) в одиночном разряде, но уступает хозяйке соревнований Мари Пьерс. На Олимпиаде в Сиднее она посеяна под четвёртым номером, но уже во втором круге уступает Карине Хабшудовой из Словакии. В паре с Санчес они посеяны под вторым номером, но и в турнире пар они доходят только до второго круга, проиграв соперницам из Белоруссии.

После 2000 года основные успехи Мартинес приходятся на игру в парах: она выигрывает ещё пять турниров, ещё раз выходит в финал Открытого чемпионата Франции, а на Олимпиаде в Афинах завоёвывает свою третью олимпийскую медаль, в паре с Вирхинией Руано-Паскуаль проиграв в финале китаянкам Сунь Тяньтянь и Ли Тин. В одиночном разряде она в первом же круге выбывает из борьбы, проиграв 6-1, 6-4 будущей финалистке, посеянной под вторым номером Амели Моресмо.

15 апреля 2006 года на пресс-конференции в Валенсии Кончита Мартинес объявила об уходе из большого спорта. В дальнейшем занимала пост капитана сборных Испании как в Кубке Федерации, так и в Кубке Дэвиса. В 2020 году было сообщено о включении имени Мартинес в списки Международного зала теннисной славы.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров Большого Шлема в одиночном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Финалы турниров в одиночном разряде (55)

Победы (33)

Поражения (22)

Финалы турниров Большого Шлема в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы Олимпийских турниров в женском парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров в парном разряде (41)

Победы (13)

Поражения (28)

Финалы командных турниров (10)

Победы (5)

Поражения (5)

Интересные факты 
 Мартинес вместе с Аранчей Санчес является обладательницей двух рекордов Кубка Федерации: наибольшее число участий в финалах (десять) и наибольшее количество побед для одной пары (18).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Испании
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Победители Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Обладатели Кубка Федерации по теннису
Члены Международного зала теннисной славы
Теннисные тренеры Испании